Черемшаны № 2 — посёлок в Хвалынском районе Саратовской области России. Входит в городское поселение город Хвалынск.

География 
Находится на расстоянии менее 2 километров по прямой на запад от северо-западной окраины города Хвалынск.

Население 

Постоянное население составляло 10 человек в 2002 году (100% русские) ,  4 в 2010.

Инфраструктура 
Парк-отель «Хвалынский», открытый на месте существовавшей когда-то спортбазы баскетбольного клуба «Автодор». Здесь также существовал в советское время санаторий ВЦСПС.

Примечания 

Населённые пункты Хвалынского района